Демьяна Бедного — упразднённое село в Алтайском крае, находившееся в подчинении у города Славгорода. Упразднено в 2011 г.

География 
Располагалось у озера Беленькое, в 6 км к юго от села Даниловка.

История 
До муниципальной реформы 2011 г. находилось в составе Нововознесенского сельсовета.

Население 

По переписи 2002 г. в посёлке проживало 67 человек. Национальный состав: русские — 70 %.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты муниципального образования город Славгород
Населённые пункты, упразднённые в 2011 году
Демьян Бедный